Amphizoa är ett släkte av skalbaggar. Amphizoa ingår i familjen Amphizoidae. 

Amphizoa är enda släktet i familjen Amphizoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Amphizoa